Der Mecklenburgische Seen-Radweg führt mit einer Länge von 625 km von Lüneburg nach Wolgast durch den östlichen Landesteil Niedersachsens und die südlichen und östlichen Landesteile von Mecklenburg-Vorpommern.

Streckenführung 
Der Radwanderweg verläuft von Lüneburg über Neuhaus (25 km), Dömitz (40 km), Ludwigslust (40 km), Parchim (42 km), Plau (35 km), Röbel (38 km), Waren (28 km), Mirow (43 km), Neustrelitz (46 km), Neubrandenburg (63 km), Ueckermünde (75 km), Anklam (35 km) und Ahlbeck (50 km) zum Ziel Wolgast (40 km).

Er hat Anschluss an den Elberadweg und das Grüne Band Deutschland bei Bleckede, den Radweg Berlin–Kopenhagen bei Waren (Müritz) und Wesenberg, die Routen Radweg Berlin-Usedom und Oder-Neiße-Radweg bei Ueckermünde und die Ostseeküstenroute (D2) bei Ahlbeck (Heringsdorf).

Landschaft und Sehenswürdigkeiten 
 Natur und Landschaft: Elbtalauen, Naturschutzgebiet Binnendünen bei Klein Schmölen, Griese Gegend, Lewitz, Eldetal, Müritz-Nationalpark, 600-jährige Linde in Groß Quassow, Tollensesee, Brohmer Berge, Friedländer Große Wiese, Ueckermünder Heide, Peenetal, Binnendüne bei Altwarp, Achterwasser

 Sehenswerte Orte: Galenbeck, Popelau, Amt Neuhaus, „Dorfrepublik“ Rüterberg, Neustadt-Glewe, Lübz, Stuer, Ludorf, Sietow, Malchow, Wesenberg, Wanzka, Alt Rehse, Burg Stargard, Friedland, Mönkebude, Usedom, Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin, Zinnowitz.

 Schlösser, Parks und Herrenhäuser: Schloss Ludwigslust, Jagdschloss Friedrichsmoor, Fincken, Gutshaus Ludorf, Schloss Klink, Schlossinsel (Mirow), Schloss Speck (Kargow), Schloss Neustrelitz, Jagdschloss Prillwitz, Schloss Hohenzieritz, Lenné-Park Neuensund in Strasburg (Uckermark), Schloss Rattey in Schönbeck, Schloss Ueckermünde, Gutshaus Ziethen (bei Anklam), Wasserschloss Mellenthin, Herrenhaus Libnow.

 Befestigungsanlagen: Festung Dömitz, Alte Burg Neustadt-Glewe, Fangelturm in Parchim, Wehrturm in Lübz, Burg Plau, Burgruine im Flachwassersee Stuer, Burg Wesenberg, Stadtbefestigung von Neubrandenburg, Burg Penzlin, Burg Stargard, Stadtbefestigung von Friedland.

 Dorfkirchen: Stapel, Groß Laasch, Dorfkirche Stuer, Ludorf, Klink, Sietow, Lärz, Speck, Leopoldshagen,

 Museen und Ausstellungen: Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue in Bleckede, Braunkohle-Museum Alt Kaliß, Fritz-Reuter-Museum in Dömitz, Agrarmuseum Alt Damerow, Lehmmuseum in Gnevsdorf, Ziegelei in Benzin, Burgmuseum in Plau am See, Hexenkeller Penzlin, Otto-Lilienthal-Museum in Anklam, Altes Lager bei Menzlin, Atelier von Otto Niemeyer-Holstein in Lüttenort, Historisch-Technisches Museum Peenemünde auf dem Gelände der ehemaligen Heeresversuchsanstalt Peenemünde.

 Sonstiges: Schiffshebewerk Scharnebeck, Hubbrücke Plau, Rundscheune in Fincken, größte Feldsteinscheune Norddeutschlands in Bollewick, Kloster Malchow, Infozentren Müritz-Nationalpark in Federow, Boek, Speck und Neustrelitz, Erprobungsstelle Rechlin, überdachte Brücke bei Ahrensberg, Hubbrücke Karnin, Bockwindmühle Pudagla.

Bilder

Siehe auch 
 Mecklenburger Kapellenweg

Literatur 
 Mecklenburgischer Seen-Radweg – Von Lüneburg zur Insel Usedom. 1:75.000, BVA Bielefelder Verlag 2010, ISBN 978-3-87073-260-8.

Weblinks 

 Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern
 [ Mecklenburgischer Seen-Radweg im ADFC-Tourenportal]

Einzelnachweise 

Radweg in Mecklenburg-Vorpommern
Radwanderweg in Deutschland